Borrow peut désigner :
 Le verbe « emprunter » en anglais.

Patronyme 

 George Borrow (1803-1881), voyageur et auteur de récits de voyages britannique.

Titres 

 Thomas Borrow et Ann Borrow, deux tableaux peints par Joseph Wright of Derby ;
 Beg, Steal or Borrow, la chanson représentant le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1972.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais